Shade puede referirse a:
 Mariana Cox Méndez (1871 - 1914), escritora feminista chilena de principios de siglo XX.
 Eunice Shade, escritora nicaragüense. 
 Shade Gap, población estadounidense.
 Shade, canción de la banda australiana Silverchair.
 Shade, canción de la banda japonesa Dragon Ash.
 Shade, un personaje de historieta de DC Comics.
 Shade, un álbum de 2017 de Living Colour.
 Shade, un personaje de historieta de Marvel Comics.
no:Rhinestone